Hickam steht für:

 Homer Hickam (* 1943), amerikanischer Ingenieur und Schriftsteller
 Horace Meek Hickam (1885–1934), amerikanischer Offizier
 Hickam Air Force Base, Teil der Joint Base Pearl Harbor-Hickam Oahu, nach Horace Meek Hickam benannt
 Hickam Housing, Wohnsiedlung der Hickam Air Force Base